Charles Johnson (secoli XVII e XVIII); pirata e narratore
 Charles R. Johnson (1948), scrittore americano
 Charles Johnson (1949-2007), cestista statunitense
 Charles Edward Johnson (n. 1971), giocatore di baseball statunitense 
 Charles Johnson (1972-2022) – giocatore di football americano statunitense
 Charles Edward Johnson (n. 1984), giocatore di football americano statunitense
 Charles Johnson (n. 1986) – giocatore di football americano statunitense
 Charles David Johnson (n. 1989), giocatore di football americano statunitense
 Charles Robert Johnson detto Splinter (1920-2002), cestista statunitense